Meirelles ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Meirelles (* 1955), brasilianischer Filmregisseur
 Henrique Meirelles (* 1945), brasilianischer Finanzpolitiker
 Ivo Meirelles (* 1962), brasilianischer Sänger und Komponist 
 J. T. Meirelles (João Theodoro Meirelles, 1940–2008), brasilianischer Musiker
 Victor Meirelles (1832–1903), brasilianischer Maler

Siehe auch:
 Meireles